Сергель:

 Сергель, Сергей Арсеньевич (род. 1971) — советский и белорусский футболист.
 Сергель, Сергей Владимирович — чемпион мира и Белоруссии по армрестлигну, мсмк, тренер.
 Сергель, Юхан Тобиас (1740—1814) — шведский скульптор и художник.